SMS Großer Kurfürst (1875) - pantserfregat
 SMS Grosser Kurfürst (1913) - slagschip